Murkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Murkowski (* 1933), polnisch-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Alaska
 Knut Murkowski (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Lisa Murkowski (* 1957), US-Senatorin Alaskas